N86 est un sigle qui peut faire référence à :
 Érosion et l’ectropion du col de l'utérus, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Tempest (N86), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N86, smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres